Mosquete -  uma das primeiras armas de fogo usadas pela infantaria entre os séculos XVI e XVIII
Ou ainda:
Mosquefal - modelo brasileiro de fuzil originário do armamento alemão Mauser M908
Mosquetão (escalada) - anel metálico que possui um segmento móvel, chamado gatilho, que se abre para permitir a passagem da corda

Desambiguação